Olympiáda kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Olympiáda (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 
 Olympiáda (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar